Сан-Діє́го () — назва багатьох іспономовних топонімів, названих на честь Святого Дієго з Алькали:

Сан-Дієго — муніципалітет штату Карабобо

Сан-Дієго — муніципалітет департаменту Сакапа

Сан-Дієго — муніципалітет департаменту Сесар

Сан-Дієго — муніципалітет на Кубі

Сан-Дієго-де-ла-Уньйон — муніципалітет штату Гуанахуато
 Сан-Дієго-Ла-Меса-Точімільцінго — муніципалітет штату Пуебла

Сан-Дієго — місто, штат Каліфорнія
 Сан-Дієго — місто, штат Техас
 Сан-Дієго — округ (графство) у штаті Каліфорнія

Інше 

 ﻿3043 Сан-Дієго - астероїд